Berva-patak, vízfolyás Eger közelében
 Berva-barlang, védett egri barlang
Berva hegy Heves megyében
 Berva (moped), segédmotoros kerékpár, nevét a patakról kapta